Ford Puma (1997) – miejski samochód sportowy produkowany na rynek europejski w latach 1997–2002.
 Ford Puma (2019) – miejski crossover produkowany na rynek europejski i australijski od 2019 roku.